Ota (Còrsega), població de Còrsega
 Ota o Otta (Nigèria), ciutat de Nigèria
 Ota (Japó), ciutat del Japó
 OTA (informàtica), acrònim anglès d'over-the-air programming